Marcos García Barreno, een Spaans voetballer
Marcos García (wielrenner), een Spaans wielrenner
Marcos Garcia (coureur), een autocoureur